Selwerd (wijk) een wijk in Groningen en gebied ten noorden van die stad
Kasteel Selwerd, voormalig kasteel aldaar
Klooster Selwerd, voormalig klooster aldaar
Park Selwerd
Selwerd I, II en III, 3 studentenflats
Gericht van Selwerd
Selwerd (Westerkwartier)